Малый Порог — топоним в России:
 Малый Порог — деревня в Боровичском районе Новгородской области;
 Малый Порог — река в Ямало-Ненецком АО.

См. также 
 Малые Пороги